Poselger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Theodor Poselger (1771–1838), deutscher Mathematiker
 Heinrich Poselger (1818–1838), deutscher Botaniker und Kakteen-Sammler